

Geografia

Brasile 
 Dom Aquino – comune del Mato Grosso
 São Tomás de Aquino – comune del Minas Gerais

Filippine 
 Senator Ninoy Aquino – municipalità della regione di Soccsksargen

Italia 
 Aquino – comune della provincia di Frosinone
 Aquino – frazione di Monreale in provincia di Palermo
 San Mango d'Aquino – comune della provincia di Catanzaro

Persone 
 Anthony Aquino – hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano 
 Baden Powell de Aquino – chitarrista e compositore brasiliano
 Benigno Aquino Jr., (Ninoy Aquino) – politico filippino
 Benigno Aquino III – politico filippino
 Cory Aquino (Corazón Aquino) – politica filippina
 Daniel Aquino Pintos – calciatore spagnolo
 Hermes Aquino – cantante brasiliano
 Kris Aquino – personaggio televisivo e attrice filippina
 Luciano Aquino – hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
 Melchora Aquino – attivista e rivoluzionaria filippina
 Ronaldo Aquino – politico filippino
 Rinaldo d'Aquino – poeta italiano
 Sergio Aquino – calciatore paraguaiano
 Sonia Aquino – attrice italiana
 Tommaso d'Aquino – religioso e filosofo italiano, venerato come santo
 Tommaso I d'Aquino – politico e funzionario italiano, Conte di Acerra, Capitano Generale del Regno di Sicilia nel 1232
 Álvaro Luiz Maior de Aquino – calciatore brasiliano

Altro 
 Aquino – 'ndrina 
 D'Aquino – famiglia storica italiana